Spojení písmen H a W může mít různé významy:

HW 
 Hardware
 IATA kód North-Wright Airways
 Hardy-Weinbergův zákon